The Passion (evenement), een jaarlijks paasevenement.
 The Passion (Nederland), de Nederlandse variant.
 De Passie (Vlaanderen), de Belgische variant.
 The Passion (Verenigde Staten), de Amerikaanse variant.
 The Passion (miniserie), een Britse miniserie uit 2008
 The Passion of the Christ, een film van Mel Gibson

Zie ook 
 Passion
 Passie